

Informatica 
 MM3 – registro dell'architettura IA-32

Trasporti 
 MM3 – Linea M3 (metropolitana di Milano)
 MM3 – linea del Metrò del Mare

Altro 
 mm3 – simbolo del millimetro cubo
MM3 – Album mixtape MadMan Mixtape 3 creato in collaborazione con Giammimos e TantaRobaLabel